Кетрін Най (,  5 січня 1999) — американська важкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка світу.

Результати

Посилання 
 Кетрін Най  на сайті IWF

Важкоатлетки США
срібні олімпійські медалісти США
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Чемпіони світу з важкої атлетики
Призери Панамериканських ігор 2019 року
Бронзові призери Панамериканських ігор
Спортсмени з Мічигану
Панамериканські чемпіони з важкої атлетики